

Pessoas
Antonio McKay
Colin McKay
David O. McKay
Hilary McKay
Jim McKay
Mya McKay

Outros
5382 McKay

Desambiguação